René hace referencia a varios artículos en Wikipedia

Véase: 
Véase:

Lugares
 René (Sarthe), comuna de Sarthe (Francia).

Nombre propio
 René (nombre)
 René Descartes (1596-1650), filósofo, matemático y físico francés.
 René Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757), físico francés.
 René Boylesve (1867-1926), escritor francés.
 René Cassin (1887-1976), juez y jurista francés, creador de la UNESCO, premio nobel de la paz en 1968.
 René Magritte (1898-1967), pintor surrealista belga.
 René Clair (1898-1981), cineasta y escritor francés.
 René Lacoste (1904-1996), tenista francés.
 René Clement (1913-1996), cineasta francés.
 René Favaloro (1923-2000), médico cardiocirujano argentino, inventor del baipás.
 René Lavand (1928-2015), ilusionista y mago argentino.
 René Burrí (1933-2014), fotógrafo y cineasta suizo.
 René Kollo (1937-), tenor alemán.
 René Préval (1947-2017), presidente haitiano.
 René Houseman (1953-), exfutbolista argentino.
 René Higuita (1966-), arquero colombiano
 René García (1970-), actor mexicano (la voz de Vegeta en Hispanoamérica).
 René Pérez Joglar (1978-), rapero, cantante, compositor y filántropo puertorriqueño.
 René Román Hinojo (1983-), futbolista español.

Canciones 
 René (sencillo), canción de Residente

cs:René
da:René
et:René
nn:René
no:René
sk:René
sl:Rene
sv:René